Виктор Руденко:
 Руденко, Виктор Макарович (род. 1956) — советский и российский гандбольный тренер, заслуженный работник физической культуры России.
 Руденко, Виктор Николаевич (род. 1958) — российский философ и юрист, член-корреспондент РАН.